Ovalle kan syfta på följande platser:

Chile 

 Ovalle (ort), Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, 
 Ovalle (kommun), Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, 

Robotskapade Chileförgreningar